Le mot baloche peut avoir plusieurs significations :
 un régionalisme pour désigner une prune, une quetsche ou une groseille à maquereau ;
 argot pour désigner un bal ou un testicule.

Le nom Baloche est un patronyme notamment porté par :
 Paul Baloche (né en 1962),  chanteur américain de musique chrétienne.  

Patronyme normand